

Sigle
 Artificial Insemination Homologous – inseminazione artificiale omologa
 Association Internationale de l'Hôtellerie – associazione internazionale degli albergatori
 Académie internationale d'héraldique – Accademia internazionale di araldica

Codici 
 aih – codice ISO 639-3 della lingua ai-cham